Władimir Pietrowicz Worobjow (1876-1937) – radziecki anatom
 Władimir Anatoljewicz Worobjow (ur. 1972) – rosyjski hokeista i trener